Collegio uninominale Trentino-Alto Adige - 02 – collegio elettorale della Camera dei deputati (2017-2020)
Collegio uninominale Trentino-Alto Adige - 02 – collegio elettorale della Camera dei deputati (dal 2020)
Collegio uninominale Trentino-Alto Adige - 02 – collegio elettorale del Senato della Repubblica